

Codici 
 tfo – codice ISO 639-3 della lingua tefaro

Televisione 
 Télévision française de l'Ontario  – emittente televisiva in lingua francese della provincia dell'Ontario (Canada)